Дагджи — фамилия. Известные носители:

 Абибуллаев, Алтай Ибрагимович — казахстанский дипломат.
 Абибуллаев, Дилявер (род. 1987) — узбекистанский футболист.
 Абибуллаев, Осман Абибулла оглы (1913—1970) — азербайджанский советский археолог, кандидат исторических наук.
 Абибуллаев, Мемет Абибуллаевич (1904—1983) — советский музыкант, кларнетист.